Příjmení Bell nosí více významných osobností:

 Ashley Bellová (* 1986) – americká herečka
 Alexander Graham Bell (1847–1922) – americký vynálezce a fyziolog
 Andy Bell – více nositelů
 Catherine Bell (* 1968) – americká herečka
 Clive Bell (1881–1964) – britský kritik umění
 Colin Bell (1946-2021) - anglický fotbalista
 Daniel Bell (1919–2011) – americký publicista a sociolog
 Diane Bellová (* 1963) – bývalá reprezentantka Spojeného království v judu
 Eric Bell (* 1947) – irský rockový kytarista
 Gertrude Bellová (1868–1926) – anglická spisovatelka, cestovatelka, horolezkyně, špiónka a archeoložka
 George Bell (1883–1958) – anglikánský teolog
 Graeme Bell (1914–2012) – australský jazzový hudebník
 Greg Bell (* 1930) – americký atlet
 Charles Bell (1774–1842) – skotský anatom a lékař
 Jamie Bell (* 1986) – britský herec a tanečník
 Jocelyn Bellová Burnellová (* 1943) – irská astronomka
 Johann Adam Schall von Bell (1591–1666) – německý jezuitský misionář v Číně
 John Stewart Bell (1928–1990) – severoirský fyzik
 Joseph Bell (1837–1911) – skotský lektor lékařské fakulty Edinburské univerzity
 Joshua Bell (* 1967) – americký houslista
 Karina Bell (1898–1979) – dánská herečka
 Ken Bell (1914–2000) – kanadský fotograf
 Kristen Bellová (1980) – americká herečka
 Lake Bell – americká herečka
 Laura Bell (1829–1894) – irská kurtizána a laická kazatelka
 Lawrence Dale Bell (1894–1956) – americký průmyslník
 Le'Veon Bell (* 1992) – profesionální hráč amerického fotbalu
 Maria Bellová (* 1967) – americká filmová i televizní herečka a spisovatelka
 Olga Bell (* 1983) – ruská zpěvačka
 Quentin Bell (1910–1996) – britský spisovatel, malíř a historik umění
 Randolph Marshall Bell (* 1947) – americký diplomat
 Rob Bell (* 1970) – americký spisovatel, řečník a kazatel
 Robin Bell (* 1977) – australský kanoista
 Tobin Bell (* 1942) – americký herec
 Vanessa Bell (1879–1961) – anglická malířka, sestra spisovatelky Virginie Woolfové
 Vince Bell (* 1951) – americký písničkář
 William Bell – více nositelů

Podobné příjmení 
 Belle

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Anglická příjmení